Claudia Gobbato – politica italiana
 Giuseppe Gobbato – marciatore italiano
 Ugo Gobbato – ingegnere e dirigente d'azienda italiana